Милан Илич может означать:
 Илич, Милан (1921) (1921—1942) — народный герой Югославии.
 Илич, Милан (1886) (1886—1942) — народный герой Югославии.
 Илич, Милан (футболист) (1987) — сербский футболист, защитник.